Nederlands persoon
 Barbara Visser (kunstenaar), beeldend kunstenaar
 Barbara Visser (politicus), politicus